Grace Evelyn Pickford (1902 - 1986), biologiste et ichtyologiste américaine ;
 Jack Pickford (1896 - 1933), acteur américain ; 
 Jordan Pickford (1994 -), footballeur anglais ; 
 Lottie Pickford (1895 - 1936), actrice canadienne ;
 Martin Pickford (1943 -), paléontologue britannique ;
 Mary Pickford (1892 - 1979), actrice et productrice canadienne.